Lisi, fenomeno di disgregazione di microrganismi, cellule o tessuti ad opera di agenti chimici, fisici o biologici.
Liside, filosofo pitagorico

Persone
Antony Garrett Lisi, fisico statunitense.
Emanuele Lisi, politico italiano.
Giorgio Lisi, politico italiano.
Nicola Lisi, scrittore italiano.
Riccardo Galeazzi Lisi,  medico italiano.
Tommaso Lisi, poeta italiano.
Ugo Lisi, politico italiano.
Virna Lisi, attrice italiana.